Příjmení Yıldırım nosí více významných osobností:

 Binali Yıldırım (* 1955) – turecký politik
 Murat Yıldırım (* 1979) – turecký divadelní a filmový herec
 Rıza Yıldırım (* 1987) – turecký zápasník–volnostylař